Gminy w Czechach:
 Kamenná (powiat Czeskie Budziejowice) – gmina w powiecie Czeskie Budziejowice
 Kamenná (powiat Igława) – gmina w powiecie Igława
 Kamenná (powiat Šumperk) – gmina w powiecie Šumperk
 Kamenná (powiat Třebíč) – gmina w powiecie Třebíč
 Kamenná Horka – gmina w powiecie Svitavy
 Kamenná Lhota – gmina w powiecie Havlíčkův Brod